Stradivarius peut désigner :
 Antonio Stradivari dit « Stradivarius » (1644-1737), luthier italien ;
 Instruments Stradivarius, de la famille du violon ;
 Liste des instruments Stradivarius.

Autres 
 Stradivarius, film franco-allemand réalisé par Géza von Bolváry et Albert Valentin, sorti en 1935 ;
 , label italien de musique classique, fondé en 1988 ;
 Stradivarius, marque espagnole de vêtements, créée en  1994 ;
 Pour l'amour d'un Stradivarius,  roman autobiographique du violoniste français Pierre Amoyal, publié en 2004 ;
 Le Stradivarius, quatorzième épisode de la saison 3 de la série FBI : Duo très spécial, diffusé en 2012 ;
 , septième épisode de la saison 9 de la série The Walking Dead, diffusé en 2018 ;
 Stradivarius (2014-), cheval de course pur-sang anglais.

Voir aussi